Antepassado de Jesus Cristo na linhagem de Natã a Maria. Judas ou Judá, filho de José e pai de Simeão, era a sétima geração descendente de Natã, filho de David e, assim sendo, viveu antes do exílio em Babilónia. Encontra-se alistado nos evangelhos em .

Personagens do Novo Testamento
Genealogia de Jesus Cristo